Воутилайнен:
 Воутилайнен, Джерри (род. 1995) — финский футболист.
 Воутилайнен, Марьё (род. 1981) — финская хоккеистка.
 Воутилайнен, Кейо (1936—2014) — финский футболист и тренер.
 Воутилайнен, Лаура (род. 1975) — финская певица.
 Воутилайнен, Пааво (род. 1999) — финский футболист.
 Воутилайнен, Петтери (род. 1960) — финский баскетболист.
 Воутилайнен, Юкка (род. 1980) — финский хоккеист.